Shank – personaggio del manga e anime One Piece
 Shank – film del 2009 diretto da Simon Pearce e Christian Martin
 Shank – film del 2010 diretto da Mo Ali
 Shank – videogioco picchiaduro del 2010